Турнир «Skate America 2015» — первый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2015/2016. Турнир состоялся в городе США Милуоки с 23 по 25 октября 2015 года. Организатором турнира являлась Ассоциация фигурного катания США при поддержке ИСУ.

Соревнования проходили на льду Милуоки-Арена в четырёх категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Снявшиеся фигуристы 
Первоначально состав был объявлен в конце июня этого года.

За неделю до старта снялись парники из США Гретхен Донлан и Натан Бартоломей.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Информация
 Результаты

2015 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2015/2016
Спорт в США в 2015 году
Октябрь 2015 года
Международные спортивные соревнования в Милуоки